Batur kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Batur, Banjarnegara, by, Jawa Tengah, 
 Kecamatan Batur, distrikt, Jawa Tengah, 
 Batur, Semarang, by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar